Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2009 je oseminštirideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 18. februarjem in 1. marcem 2009 v Liberecu, Češka, v dvajsetih disciplinah. Prvič je potekala tekma v smučarskih skokih za ženske.

Sodelujoče države 

  (1)
  (1)
  (1)
  (5)
  (11)
  (2)
  (1)
  (5)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)

  (27)
  (20)
  (25)
  (28)
  (6)
  (3)
  (3)
  (4)
  (1)
  (32)
  (20)
  (18)
  (21)

  (1)
  (3)
  (3)
  (6)
  (4)
  (1)
  (8)
  (3)
  (4)
  (1)
  (4)
  (2)

  (32)
  (17)
  (1)
  (12)
  (1)
  (3)
  (33)
  (20)
  (16)
  (4)
  (11)
  (16)

  (4)
  (1)
  (2)
  (1)
  (26)
  (3)
  (16)
  (10)
  (1)
  (6)
  (24)
  (10)

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 

 Prvenstvo na FIS 

2009
2009 v športu
Športne prireditve na Češkem
Liberec